Nanyangzhen (kinesiska: 南阳镇) är en ort i Kina. Den ligger i provinsen Gansu, i den nordvästra delen av landet, omkring 760 kilometer nordväst om provinshuvudstaden Lanzhou. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Nanyangzhen är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Nanyangzhen är det största samhället i trakten. Trakten runt Nanyangzhen består till största delen av jordbruksmark.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Gansu
WP:Projekt Kina